Akkolade (französisch für „Umarmung“) steht für:

 in Typografie und in Mathematik eine Klammer, die mehrere Zeilen zusammenfasst, siehe Klammer (Zeichen) #Geschweifte/geschwungene Klammern (Akkoladen)
 eine Gruppe zusammengehöriger Notensysteme, siehe Notensystem (Musik) #Akkolade
 leichter Wangenkuss zur Begrüßung oder Verabschiedung, siehe Kuss #Küsschen

Siehe auch:
 Accolade (Computerspielhersteller)